Космос-1374 — советский космический спутник типа БОР-4 (беспилотный орбитальный ракетоплан). Создавался как часть авиационно-космической системы «Спираль», модифицированной в рамках программы «Энергия — Буран». Был запущен 3 июня 1982 года в 21:36 (UTC) с космодрома Капустин Яр, стартовый комплекс № 107 ракетой-носителем «К-65М-РБ5» (модификацией РН «Космос-3М»). Совершив 1,25 витка вокруг Земли приводнился в Индийском океане.

Первоначальные орбитальные данные спутника 
 Перигей — 158 км
 Апогей — 204 км
 Период обращения вокруг Земли — 88,1 минуты
 Угол наклона плоскости орбиты к плоскости экватора Земли — 50,7°

Аппаратура, установленная на спутнике 
Научная аппаратура для исследования космоса.

Запуски БОР-4

См. также 
 Космос (КА)
 «Спираль»
 «Буран»
 Корабли измерительного комплекса проекта 1130
 НИС «Космонавт Георгий Добровольский»

Примечания

Ссылки 
 А.Железняков. Энциклопедия «Космонавтика». Хроника освоения космоса. 1982 год.
 Аппараты «БОР»
 А.Железняков. Энциклопедия «Космонавтика». Космические программы. Программа «Бор-4».
 Популярная механика: Горящие за других. Термосы и крылья.
 «Боры» над планетой 
 

Космические аппараты серии «Космос»
Программа «Буран»
1982 год в СССР
Макеты космической техники